La 1. Lig 1989/90 fue la 32.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1989
Fútbol en 1990
Deporte en Turquía en 1989
Deporte en Turquía en 1990